Кутьки  — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кутьки — деревня, Трабский сельсовет, Ивьевский район, Гродненская область
 Кутьки — деревня, Осиповичский сельсовет, Вилейский район, Минская область